Раменцы — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Раменцы — станция (населённый пункт) в Сегежском районе Карелии.
 Раменцы — деревня в Красногорском районе Удмуртии.

Железнодорожные пункты 
 Раменцы — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.